Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 2010/2011 разыгрывали 10 клубов из 9 городов Казахстана.

Регламент соревнования 
Чемпионат проходит в 3 этапа:

На 1-м этапе — команды играют между собой в 4 круга (по 4 игры) и распределяют места с 1 по 10.

На 2-м этапе — с учётом набранных очков и занятых мест играют турнир в 2 круга (преимущество своего поля у первых пяти команд).

В 3-й этап (плей-офф) — выходят команды, занявшие по итогам двух этапов места с 1 по 8. И в сериях матчей четвертьфинала играют до 3 побед, а в сериях полуфинала и финала до 4 побед.

Матчи за 3-е место проводятся до трёх побед.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

1 / 4 финала

1 / 2 финала

Финал

Матч за 3-е место

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 2011
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2010/2011
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 2011

Ссылки 
 * Казахстанская Федерация хоккея с шайбой

Чемпионаты Казахстана по хоккею с шайбой
 Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея с шайбой
 Хоккей на Спортивном Портале Казахстана

2010/2011